Raath se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Michael A. Raath
 Michael Andrew Raath